La Gamma Ethniki 1996-1997 è la 22ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Gruppo 1 (Sud)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1997-1998
      Retrocesse in Delta Ethniki 1997-1998

Gruppo 2 (Nord)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessi in Beta Ethniki 1997-1998
      Retrocesse in Delta Ethniki 1997-1998

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1996
Calcio nel 1997